Генрих Шондер «Хейн» (; ,  — , юго-западнее Исландии, Северная Атлантика) — немецкий офицер-подводник, капитан 3-го ранга (1 июня 1943 года).

Биография 
26 сентября 1934 года поступил на флот кадетом. 1 апреля 1937 года произведен в лейтенанты. Служил на торпедном катере. В январе 1938 года переведен в подводный флот. Служил вахтенным офицером на различных подлодках.

Вторая мировая война 
В декабре 1939 — январе 1940 года командовал подлодкой U-53.

С 1 июля 1940 по 24 ноября 1940 года — командир подлодки U-58 (Тип II-C), на которой совершил 4 похода (проведя в море в общей сложности 56 суток) в Северную Атлантику и потопил 4 судна.

18 января 1941 года получил подлодку U-77 (тип VII-C). Руководил её действиями в 8 походах (210 суток в море): первые 3 в Северную Атлантику, затем в декабре 1941 года перешел в Средиземное море.

На Средиземноморье Шондеру удалось потопить (среди прочих кораблей) британский фрегат «Гроув» и повредить эсминец «Кимберли».

19 августа 1942 года награждён Рыцарским крестом Железного креста.

22 декабря 1942 года Шондер принял командование подводным крейсером U-200 (Тип IX-D2). Через 13 дней после выхода в море его лодка была потоплена британскими бомбардировщиками.

Всего за время военных действий Шондер потопил 15 судов общим водоизмещением 29 283 брт и повредил 2 судна водоизмещением 1845 брт.

Примечания

Ссылки 
Heinrich Schonder на uboat.net

Подводники кригсмарине